Anna Habsburská (asi 1280 – 19. března 1327, Breslau) byla markraběnka braniborská a kněžna vratislavská pocházející z habsburské dynastie.

Život 
Byla nejstarší dcerou rakouského vévody Albrechta a jeho ženy Alžběty Goricko-Tyrolské. V rámci habsburské sňatkové politiky byla Anna roku 1293 zasnoubena braniborskému markraběti Heřmanovi. Svatba se konala o dva roky později. Heřmana Anna přežila a v roce 1308 se provdala znovu. Novým manželem se stal vratislavský vévoda Jindřich VI., věrný spojenec Habsburků. Pohřbena byla ve vratislavském klášteře sv. Kláry.

Vývod z předků

Odkazy

Literatura

Externí odkazy 
 

Braniborské markraběnky
Vratislavské kněžny
Úmrtí ve Vratislavi
Pohřbení v klášteře klarisek ve Vratislavi
Osoby s nejistým datem narození
Narození ve 13. století
Úmrtí 19. března
Úmrtí v roce 1327
Ženy
Habsburkové v 13. století